Un tiro libre puede referirse a:

 tiro libre, en baloncesto, lanzamiento a canasta después de una falta personal o una técnica; o
 tiro libre, en fútbol, lanzamiento a portería, directo o indirecto.

Puntuación en el deporte